Sätra, Leksands kommun kan syfta på
Sätra, Leksands socken
Sätra, Åls socken

Se även
Sätra